Diodora murina är en snäckart som beskrevs av Arnold 1903. Diodora murina ingår i släktet Diodora och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
murina